Югань () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Мірчешть.
 Югань () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Богешть.